Тор Юнас Гуннар Бонниер (, 10 декабря 1963, Стокгольм, Швеция) — шведский писатель и менеджер.

Биография 
Юнас Бонниер родился в семье книгоиздателя Лукаса Бонниера. Он был исполнительным директором Bonnier Tidskrifter и Bonnier Magazine Group. С 2008 по 2014 годы Юнас был генеральным директором Bonnier Group. Бонниер входит в совет директоров Bonniers Konsthall и является председателем журналистской премии Stora journalistpriset.

Библиография 
 Prinsessan och halva kungariket (1988)
 Sedan levde de lyckliga (1989)
 Till Viktoria (1991)
 Hem ljuva hem (1991)
 Bröllopsnätter (1994)
 Sex mäns lusta (1994)
 Saffranshjärtan (2002)
 Eva Lauri & jag (2005)
 Fäder (2016)
 Helikopterrånet (2017)
 Stockholm Odenplan (2018)
 Knutby (2019)

Примечания 

Родившиеся в 1963 году
Родившиеся в Стокгольме
Писатели Швеции
Писатели XX века
Писатели XXI века
Предприниматели Швеции
Предприниматели XX века
Предприниматели XXI века